Batthyány Pál (1639–1674) gróf németújvári
 Batthyány Pál (1860–1934) gróf németújvári Batthyány Pál Lajos Norbert Farkas, politikus, császári és királyi kamarás, Zala vármegye főispánja, a zalai törvényhatóság örökös tagja